Ez a lap a Sherlock és Watson című sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Évadok

Első évad (2012-2013)

Második évad (2013-2014) 
A CBS 2013. március 27-én bejelentette, hogy megrendelte a sorozat második évadát.

Harmadik évad (2014-2015)

Negyedik évad (2015-2016)

Ötödik évad (2016-2017)

Hatodik évad (2018)

Hetedik évad (2019)

Jegyzetek

Források 
Az epizódlista a Port.hu-n

Televíziós sorozatok epizódlistái